Aldo Cosentino ist der Name folgender Personen:

* Aldo Cosentino (Ministerialdirektor) (* 1940), italienischer Ministerialdirektor
 Aldo Cosentino (Boxer) (* 1947), französischer Boxer